Geingob ist der Familienname folgender Personen:

 Hage Geingob (* 1941), namibischer Politiker
 Nelson Geingob (* 1982), namibischer Fußballspieler